Roudina peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Рудина) :
le massif montagneux de la Roudina, à cheval sur la Bulgarie et la Serbie, et dont le point culminant, en Bulgarie, est le Sirichtnichka Roudina (1 172 m) ;
Roudina, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Roudina, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali.

Voir aussi 
Rudina
Rudine